Bakhtiyar Karipullayevich Artayev (em cazaque: Бахтияр Гарифулаевич Артаев, Taraz, 14 de março de 1983) é um boxista cazaque que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004.

Competindo na categoria meio-médio nas Olimpíadas de 2004, realizadas em Atenas, na Grécia, Artayev obteve o título após derrotar na final o cubano Lorenzo Aragón por pontos (36–26). Nos Jogos seguintes, em Pequim, já lutava na categoria médio, mas apenas conseguiu chegar as quartas-de-final quando perdeu para o britânico James DeGale, que viria a se tornar campeão olímpico.

Ligações externas

Pugilistas do Cazaquistão
Campeões olímpicos do Cazaquistão
Pugilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Pugilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004